Balarampur może dotyczyć: 
 Balarampur – miasto w północno-wschodnich Indiach, w zachodniej części stanu Bengal Zachodni (dystrykt Purulia)
 Balarampur – miasto w północno-wschodnich Indiach, w południowej części stanu Bengal Zachodni (dystrykt 24 Parganas Południowy)

Zobacz też 
 Balrampur